Das Dameneinzel der US Open 2014 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Serena Williams, die mit einem 6:3-, 6:3-Finalsieg über Caroline Wozniacki das dritte Jahr in Folge die Einzelkonkurrenz gewann. Es war ihr sechster Titel bei den US Open, ihr erster Grand-Slam-Titel im Jahr 2014 und ihr 18. insgesamt. Von den zum Zeitpunkt des Turniers aktuellen Top-Ten-Spielerinnen waren bis zum Viertelfinale bis auf Serena Williams alle bereits ausgeschieden.

 Qualifikation 
Die Qualifikation fand bereits vom 19. bis zum 22. August 2014 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Dameneinzel
2014